En la mitología griega, Óleno (en griego Ὤλενος) era el nombre de varios personajes:
 Óleno, un hijo de Hefesto y padre de Aex y Hélice, quien según una tradición fue una de las dos ninfas nodrizas de Zeus. En honor de Óleno se bautizó una ciudad.
 Óleno, hijo de Zeus y Anaxitea, hija de Dánao, epónimo de una ciudad de Acaya.
 Óleno, el padre de Téctafo, uno de los lápitas.
 Óleno, un hombre que vivía en el monte Ida. Estaba casado con Letea, quien presumía de ser más bella que cualquier diosa, por lo que fue transformada en piedra. Aunque Óleno era inocente, prefirió compartir el destino de su esposa.
 Óleno, un lélege que se estableció entre los dolios, en el noroeste de Asia Menor. Fue padre de Foceo, a quien mataron los Argonautas.

Oléno también es el nombre de varias ciudades de la Antigua Grecia:

Óleno, una ciudad de la región de Acaya.
Óleno, una ciudad de la región de Etolia. 

Además, Oleno puede referirse a Olén, poeta de la Antigua Grecia.

Referencias